Cette page contient les pages d'homonymie de Alliés et Allies.

Alliés est un terme se référant à des individus, groupes ou nations se réunissant en une association visant à un bénéfice mutuel ou pour atteindre des objectifs communs.

Alliés peut désigner :
 les Alliés opposés à Napoléon Bonaparte pendant les guerres napoléoniennes :
 Première Coalition
 Deuxième Coalition
 Troisième Coalition
 Quatrième Coalition
 Cinquième Coalition
 Sixième Coalition
 les forces françaises, britanniques et italiennes opposées à la Russie dans la guerre de Crimée ;
 les Alliés de la Première Guerre mondiale ;
 les Alliés de la Seconde Guerre mondiale ;
 Alliés, un roman de Christie Golden s'inscrivant dans l'univers Star Wars ;
 Alliés, un film de Robert Zemeckis sorti en 2016 ;
 dans le jargon LGBT, un allié est une personne hétérosexuelle et cisgenre qui soutient les droits LGBT.

Allies peut également désigner :
 Allies, un film de Dominic Burns en 2014 ;
 Allies, un album en concert de Crosby, Stills & Nash sorti en 1983.

Homonymie de titre